Cecilia de Majo – arpista venezuelana
 Gian Francesco de Majo – compositore italiano
 Giuseppe de Majo – compositore italiano
 Luigi Nicola de Majo – militare italiano
 Willy de Majo – designer austriaco

Pagine correlate 
Di Majo
De Maio